Svenska mästerskapet i ishockey för damer 1989 var det andra officiella svenska mästerskapet i ishockey för damer. Till turneringen kom 19 lag som möttes två och två i en utslagsturnering. I finalen möttes Nacka HK och Modo Hockey. Nacka vann med 3–2 och blev svenska mästarinnor för andra året i rad.

Matchträd

Se även
 Division I i ishockey för damer 1988/1989

Källor

Sport i Sverige 1989
Ishockeysäsongen 1988/1989
Svenska mästerskapet i ishockey för damer